Епископ Анастасий (в миру Александр Николаевич Шистеров; 30 августа 1964, Очёр, Пермская область) — старообрядческий епископ Курской епископии с титулом епископ Екатеринодарский и Кавказский, управляющий приходами на Кубани.

Биография 
Родился 30 августа 1964 года в благочестивой старообрядческой семье в г. Очёр Пермской области.

В 1989 году закончил исторический факультет Пермского государственного педагогического института, а в 1994 году — философский факультет Кубанского государственного университета (г. Краснодар).

Принадлежал к Русской православной старообрядческой церкви. В начале 1990-х годов был пономарём при Покровском кафедральном Соборе на Рогожской заставе. Позднее переехал на Украину, где мае 1999 года был поставлен епископом Киевским Саватием (Козко) в священники. Был запрещён в священнослужении, которое было с него снято через некоторое время.

В августе 2004 года Совет Митрополии рассмотрел его прошение о переводе в Краснодар для организации общины, но за «ослушание архиерея и нарушение церковной дисциплины» постановил запретить иерея Александра Шистерова от всякого священнодействия сроком до Освященного Собора.

Был принят вместе с общиной епископом Аполлинарием (Дубининым) и 30 апреля 2006 года в храме Покрова Пресвятой Богородицы на хуторе Новопокровский Приморско-Ахтарского района Краснодарского края епископ Аполлинарий (Дубинин) по согласованию с епископом Евмением (Титовым) совершил архиерейскую хиротонию Анастасия (Шистерова) во епископа Екатеринодарского и Кавказского.

Собором древлеправославной церкви (Курской архиепископии), проходившем 12-16 октября 2014 года,  был лишен архиерейского сана за то, что вверенная ему паства была оставлена им на протяжении многих лет.

Примечания 

Епископы Древлеправославной архиепископии
Выпускники ПермГПУ